est un géologue français, professeur à l'université de Besançon.

Biographie 

Daniel Contini  est professeur-chercheur à l'Université de Besançon, au laboratoire de géologie historique (1996), où il est élève de Nicolas Théobald.

Ses publications sont notamment constituées de nombreuses cartes géologiques de la France.

Notes et références

Liens externes 
 

Géologue français
Professeur à l'université de Franche-Comté
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)